Metalurgica poate fi:

 Metalurgica Aiud, companie producătoare de utilaje pentru metalurgie din România
 Metalurgica Reghin, companie producătoare de componente auto din România
 Metalurgica Buzău, înființată în anul 1928 de către evreul Iulius Horer, sub titulatura „Fabrica Metalurgica și Turnătoria”

Note